Plusieurs villes portent le nom de Lynwood :
 Lynwood, municipalité située dans le Comté de Los Angeles, en Californie,
 Lynwood, village du comté de Cook dans l'État de l'Illinois.

Homonymie de localités aux États-Unis